Porte Saint-Martin – porta situata nel X arrondissement di Parigi
 Porte-Saint-Martin – quartiere di Parigi
 Porte Saint-Martin – teatro di Parigi